Miejscowości w USA:
 Akeley – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Hubbard
Gminy w USA:
 Akeley (ang. Akeley Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Hubbard
W Wielkiej Brytanii:
 Akeley – miejscowość w hrabstwie Buckinghamshire (Anglia)